Вымно — топоним:
 Вымно — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Вымно — озеро в Витебском районе.
 Вымно — деревня в Витебском районе.